El nombre Julio Palacios puede referirse a:

 Julio Palacios Martínez (1891-1970), físico español.
 Julio Palacios Lozano (1962-), futbolista salvadoreño (:w:data).
 Julio Palacios Sambrano (1965-), militar panameño.
 Julio Palacios (1961-), teólogo español.